Boulestin ist der Name von

 Bruno Boulestin, Anthropologe an der Universität Bordeaux
 Marcel Boulestin (1878–1943), französischer Koch, erster Fernsehkoch
 Monique Boulestin (* 1951), französische Politikerin, Abgeordnete in der Nationalversammlung (PS)